Le Championnat du Portugal de football D2 1997-1998 est la  de la compétition qui voit le sacre de l'União Leiria.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Armando António dos Santos qui inscrit 21 buts avec le Moreirense Futebol Clube.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1997-1998
 Coupe du Portugal de football 1997-1998

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2